

Рикув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Рикув — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства